Wola (powiat Lipnowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Lipnowski
 Wola (powiat Żniński), een plaats in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Żniński
 Wola (Mazovië), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płoński
 Wola (Subkarpaten), een gehucht in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Lubaczowski
 Wola (Silezië), een plaats in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Pszczyński
 Wola (powiat Bartoszycki), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Bartoszycki
 Wola (powiat Iławski), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Iławski
 Wola (powiat Kętrzyński), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Kętrzyński
 Wola (powiat Nidzicki), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Nidzicki
 Wola (powiat Węgorzewski), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Węgorzewski
 Wola (Poznań), een stadsdeel van de Poolse stad Poznań
 Wola (Warschau), een stadsdeel van de Poolse stad Warschau

Anders
 Wola (Mali), een plaats in Mali